Пётр Козло́в:
 
 Козлов, Пётр Иванович — советский военный деятель, инженер-капитан 1 ранга, лауреат Сталинской премии. 
 Козлов, Пётр Кузьмич (1863—1935) — путешественник, исследователь Центральной Азии.
 Козлов, Пётр Михайлович (1893—1944) — Герой Советского Союза.
 Козлов, Пётр Сергеевич (1905—1943) — полковник, командир 17-ой стрелковой дивизии второго формирования. 
 Козлов, Пётр Фёдорович (1903—1978) — в годы Гражданской войны юный боец Чапаевской дивизии.